Skupie est le nom de :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Skupie, village du powiat de Mińsk  
 Skupie, village du powiat de Siedlce